

Događaji 
 Car Sujin postaje carem Japana (približan datum)

Rođenja

Smrti